Österkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österkläppen (Lemland, Åland), skär, 
 Österkläppen, Nagu, Åboland,

Se även
Österkläpp
Österklobben